Пекер — фамилия:
 Пекер, Реджеп (1889—1950) — турецкий военный и государственный деятель, премьер-министр Турции (1946—1947).
 Пекер, Жан-Клод (1923—2020) —французский астроном.